Cerfontaine kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Cerfontaine, Belgien, kommun i Vallonien, provinsen Namur,

Frankrike 

 Cerfontaine, Nord, kommun i departementet Nord,